Il singolare del torneo di tennis Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Filippo Volandri che ha battuto in finale Xavier Malisse 6-1, 6-4.

Teste di serie

  Andre Agassi (primo turno)
 N/A
  Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
  Irakli Labadze (primo turno)

 Joachim Johansson (primo turno)
 David Sánchez (semifinali)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 Filippo Volandri (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

International Raiffeisen Grand Prix 2004
ATP Tour 2004